Pesjtalevo (makedonska: Пешталево) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Pesjtalevo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pesjtalevo är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kale,  meter över havet,  kilometer nordväst om Pesjtalevo. Runt Pesjtalevo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer sydost om Pesjtalevo. 

Trakten runt Pesjtalevo består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dolneni (kommun)